Der Credicard Mastercard Tennis Cup 2003 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2003 in Campos do Jordão stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Campos do Jordão